Diano bezeichnet folgende geographische Objekte in Italien:

 Diano d’Alba, ein Ort in der Provinz Cuneo (Piemont)
 Diano Arentino, ein Ort in der Provinz Imperia (Ligurien)
 Diano Castello, ein Ort in der Provinz Imperia (Ligurien)
 Diano Marina, ein Ort in der Provinz Imperia (Ligurien)
 Diano San Pietro, ein Ort in der Provinz Imperia (Ligurien)
 Titularbistum Diano, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Vallo di Diano, ein Teil des Tals des Tanagro in der Provinz Salerno (Kampanien)

Diano ist der Familienname folgender Personen:

 Mar Vincent Diano (* 1997), philippinischer Fußballspieler